Orékhovo (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Orékhovo (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Orékhovo (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Orékhovo (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Orékhovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Orékhovo (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia